Telewizja Polska – polska publiczna stacja telewizyjna
 Televisión Pública Argentina – argentyńska publiczna stacja telewizyjna
 TV Pendidikan – malezyjska stacja telewizyjna
 Thames Valley Police – brytyjska formacja policyjna
 Tiverton Parkway – stacja kolejowa w mieście Tiverton
 TVPaint – program do tworzenia animacji
 Teksturowane białko roślinne (ang. textured vegetable protein) – rodzaj roślinnego substytutu mięsa